Наварнис (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 11,75 км². Население — 229 человек (на 2004 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

История 
Город основан в 1987 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Navárniz en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи